A Monor SE egy magyar sportegyesület. Székhelye Monor. 
A csapat az NB III-ben játszik.

Története 
Az egyesület jogelődjét 1901-ben alapították.

Korábbi nevei 
 Monor SE 1901 – 1940
 Monori MOVE TSE 1940 – 1944
 Monori Munkás SE 1945 – 1947
 Monori SzSE 1947 – 1951
 Monori Építők 1951 – 1953
 Monori Vörös Meteor 1953 – 1955.02.10 (megszűnt)
 Monor SE ? – ?
 Monor-Ecker SE ? – 1998
 Monor-Ilzer SE 1998 – 2001
 Monor Sáma SE 2001 – 2002
 Monori Sportegyesület 2002–

Játékos keret
2019. február 26-án lett frissítve.

Híres játékosok 
 Erős Károly
 Oroszki Péter
 Szilveszter Ferenc
 Gubucz László
 Varga József
 Sarlós András
 Schmidt István
 Dombai András
 Jancsika Károly
 Koltai Tamás
 Lengyel Roland
 Rab Tibor
 Urbán Gábor
 Bori Gábor
 Hrepka Ádám

Vezetőedzők 
 Bozai Gyula
 Rab Tibor

Vezér Ádám (–2014)
Tóth Mihály (2014–2015)
Fekete Tivadar (2016)
Horváth Dávid (2016–2020)
Erős Károly (2020–)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Monor SE hivatalos honlapja
 Monor SE története

Források 
 Monor SE hivatalos honlapja
 magyarfutball.hu

Pest megye labdarúgócsapatai
1901-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok
Monor